hrabstwo Medina (ang. Medina County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Medina (ang. Medina County) w USA, w stanie Teksas